Лидия Уилсон (; род. 1984) — английская актриса.

Ранняя жизнь 
Родилась и выросла в Квинс-парке в Килберне, воспитывалась матерью-американкой и отцом-англичанином.

По словам актрисы, страсть к театру у неё от бабушки и дедушки, которые тоже были актёрами. 

После окончания базового курса  (), Уилсон некоторое время посвятила изучению английского языка и литературы в Куинз-колледже в Кембридже. Затем стажировалась в Королевской академии драматического искусства.

Карьера 
По окончании в 2009 году Академии драматического искусства, выступила в нескольких театральных постановках, снимается в кино и телесериалах.

Роль Кейт в спектакле  «Взорванные», постановке дебютной пьесы Сары Кейн  в «некоммерческом»  (2010 год), принесла актрисе Премию Оливье-2011 (категория «Выдающееся достижение в партнёрском театре»).

В 2010 году приняла участие в съёмках фильма Марка Романека «Не отпускай меня», экранизации одноимённого романа  Кадзуо Исигуро.

В 2019 году сыграла подругу главной героини телесериала .

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании